Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) — научный институт РАН, головное отделение которого расположено в Троицке, Москва.

Назван в честь Николая Васильевича Пушкова.

История 

Институт был основан в 1939 году как Научно-исследовательский Институт земного магнетизма (НИИЗМ) на базе Павловской (Слуцкой) магнитной обсерватории в Павловске. Начал свою работу в январе 1940 года. Во время блокады Ленинграда некоторое время работал в городе, зимой 1941/1942 г. был эвакуирован в Свердловскую область. Во время войны деятельность института была ориентирована на удовлетворение нужд армии по прогнозированию явлений в верхней атмосфере, обеспечению магнитных карт важных воздушных линий сообщения.

К 1946 году институт полностью вернулся из эвакуации в подмосковный Троицк, некоторые подразделения вернулись в Ленинград и на базе них было сформировано Ленинградское отделение института. С 1946 по 1950 годы ведётся строительство новых корпусов института в Троицке, расширяется номенклатура проводимых исследований. В начале 1950-х институт продолжает расширение, осваивая регистрацию космических лучей и морскую магнитометрию. Открываются отделение института в Мурманске, станции в Иркутске и Свердловске.

В 1956 году институт реформируют в Научно-исследовательский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (НИЗМИР) при министерстве связи СССР. Активизируется изучение радиосвязи и распространения радиоволн различных диапазонов. Институт начинает участвовать в работе Советской Антарктической экспедиции, в том числе в исследованиях так называемого полюса холода близ станции Восток.

С 1958 года институт участвует в советской космической программе — уже на третьем спутнике, запущенном СССР, присутствовала аппаратура для измерения магнитных полей, разработанная в институте.

19 марта 1959 года после очередной реформы институт получает современное название (ИЗМИРАН) и переходит в ведение Академии наук СССР. Продолжается расширение сети магнито-ионосферных лабораторий и станций, активно развивается внеземная магнитометрия — приборы, разработанные в институте, неоднократно работали на Луне, в рамках советской лунной программы.

В 1960 году Мурманское отделение ИЗМИРАН преобразуется в Полярный геофизический институт. В 1960-х институт активно участвует в международных программах исследования Солнца, расширяются космические программы института — установленный на станции Венера-1 магнитометр впервые измеряет магнитное поле иной планеты. Институт принимает деятельное участие в программах исследования плазмы, а также в работе советских дрейфующих станций «Северный полюс». В 1965 году образована Калининградская Комплексная магнитно-ионосферная обсерватория (КМИО), впоследствии вошедшая в состав Западного отделения ИЗМИРАН. Создаётся сеть станций космических лучей.

За 1970-е годы ИЗМИРАН продолжал расширение исследований, особенно в области космоса. На космических станциях программы Марс постоянно устанавливаются приборы для изучения магнитного поля Марса, продолжаются исследования Луны и Венеры. В ходе программы Союз-Аполлон проведены наблюдения солнечной короны.

В 1980-х институт расширяет международное сотрудничество, проводя совместные исследовательские программы с учёными Франции, Болгарии, Чехословакии и США. Приборы ИЗМИРАНа устанавливаются на орбитальные станции Салют и Мир, а также аппараты Вега. К 1989 году общая численность сотрудников института достигает 1200 человек.

В 1990-х годах институт участвует в программах изучения ионосферно-магнитосферных взаимодействий «Активный» и «АПЭКС», околоземных наблюдений Солнца КОРОНАС, а также международном проекте по изучению взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли Интербол. В связи с сокращением финансирования ликвидируется Архангельское отделение, вместо него создаётся выносной экспедиционный субавроральный пункт «Карпогоры».

В 2000-х годах продолжается работа в космосе, в частности, на борту Международной космической станции, изучение Солнца и его гелиосферы.

Директора 
 1939—1944 — Н. В. Пушков — первый директор Научно-исследовательского института земного магнетизма (НИИЗМ) на базе Павловской (Слуцкой) магнитной обсерватории;
 1944—1969 — Н. В. Пушков — первый директор и создатель ИЗМИРАН в г. Троицке;
 1969—1989 — В. В. Мигулин;
 1989—2003 — В. Н. Ораевский;
 2003—2004 — В. Д. Кузнецов — и. о. директора;
 с 2004 года — В. Д. Кузнецов.

Исследовательские инструменты на базе ИЗМИРАН 
 Нейтронный монитор — первый в СССР азимутальный телескоп космических лучей (Нейтронная станция) 1955 год
 Два солнечных оптических телескопа:
 горизонтальный солнечный телескоп был установлен в 1943 году (вывезен из Киева);
 в 1959 году под руководством Э. И. Могилевского разработан и построен Башенный Солнечный Телескоп ИЗМИРАН (в то время один из крупнейших в мире).
 Радиотелескоп Солнечный
 Прибор для исследования ионосферы
 Прибор для получения геомагнитных данных
 Вариация космических лучей и изучение их морфологии — счетчики Гейгера-Мюллера, представляющие собой телескоп космических лучей (с 1944 года)

Структура института

Территориальная структура 

Институт имеет несколько отделений в России, осуществляющих во многом независимую научно-исследовательскую деятельность. На сегодняшний день в составе института функционируют следующие территориальные отделения и филиалы:

 Головное отделение ИЗМИРАН — находится в городе Троицке. В ведении этого отделения находится магнитная обсерватория «Москва».

 Санкт-Петербургский филиал ИЗМИРАН. Кроме самого филиала, к нему относится магнитно-ионосферная обсерватория «Воейково», расположенная в одноимённом посёлке Ленинградской области, магнитная станция «Красное озеро» (посёлок Лебедевка), а также геофизическая станция «Лехта» (Республика Карелия, село Лехта).

 Западное отделение (филиал) ИЗМИРАН — расположено в Калининграде, с 1975 по 2018 годы в здании кирхи Святого Адальберта, сейчас в здании Института океанологии на ул. Пионерской, 61. К нему же относится магнитно-ионосферная обсерватория «Ладушкин» в посёлке Ульяновка близ города Ладушкина.

 Владикавказское отделение (филиал) ИЗМИРАН (г. Владикавказ).
 Выносной экспедиционный субавроральный пункт «Карпогоры», расположенный в деревне Ваймуша Архангельской области.

Службы ИЗМИРАН 

 Мониторинг окружающей среды
 Прогноз солнечной активности
Прогноз геомагнитной активности и космической погоды
 Зондирование ионосферы
 Ионосферная погода

Направления научных исследований 

 Магнетизм Земли и планет
 Ионосфера и распространение радиоволн
 Солнечно-Земная физика
Вариации космических лучей
 Информационно-вычислительный центр
 Центр прогнозов космической погоды
 Научно-образовательный центр

Проекты ИЗМИРАН 
Искусственные спутники Земли:
 КОРОНАС-И, КОРОНАС-Ф, Коронас-Фотон (эксперимент «Сокол») — Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца (эксперимент завершён)
 КОМПАС — Complex Orbital Magneto-Plasma Autonomous Small Satellite
 ИНТЕРГЕЛИОЗОНД
 ИНТЕРКОСМОС-19 (Космос-1809) — исследование ионосферной структуры и электромагнитных процессов в ней (эксперимент завершён)
 ПРОГНОЗ — серия спутников, исследовавших  магнитосферу
 АПЭКС (APEX) — Active Plasma Experiments

См. также 
 Астрономия в России
 Геомагнетизм
 Палеомагнетизм
 Солнечный магнетизм
 Протуберанец
 Солнечно-земная физика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ИЗМИРАН 
 
Центр прогнозов космической погоды ИЗМИРАН 
 Центр прогнозов геофизической обстановки ИЗМИРАН 
 Персональная страница Директора ИЗМИРАН 

Астрономические институты и учреждения
Институты РАН
Астрономические обсерватории России
Наука в Москве
Научные институты, основанные в 1939 году
Ионосфера